Batu Putih steht für:
 Batu Putih (Südzentraltimor), ein indonesischer Distrikt im Regierungsbezirk Südzentraltimor, Westtimor
 Batu Putih (Berau), ein indonesischer Distrikt im Regierungsbezirk Berau, Kalimantan
 Batu Putih (Nordkolaka), ein indonesischer Distrikt im Regierungsbezirk Nordkolaka, Sulawesi